Сан Исидро ла Лагуна има више значења:

 Сан Исидро ла Лагуна (Тенанго де Дорија), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Сан Исидро ла Лагуна (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику